Skytte har varit med vid alla olympiska sommarspel sedan de moderna spelens födelse 1896 utom två gånger: 1904 och 1928.

Herrar 
Vid de första olympiska spelen fanns ett stort antal skyttesporter som varierade från gång till gång utan någon struktur.

Då skytte kom tillbaka 1932 efter ett kort uppehåll, så fanns det endast två grenar. Antalet grenar har sedan ökat fram till 2000-2004 då antalet kommit upp i 17: maxantalet. Olympiska sommarspelen 2008 kommer endast ha femton. Grenar som klassats som "herrars" har faktiskt även varit öppna för damerna innan de började tävla själva. Två damer vann medaljer vid sådana mixade tävlingar: Margaret Murdock, silver i 50m gevär från tre positioner (1976) och Zhang Shan, guld i skeet (1992).

Damer

Nationer 
Notera att följande lista är inkomplett.

Kvalifikationsregler 
Just nu finns det 15 skyttegrenar vid sommar-OS och 390 tävlande får vara med. Kvalifikationen delas in i två delar:

 Ett minimumkvalifikationsresultat (MQS) som skytten ska få vid minst en av International Shooting Sport Federations tävlingar. MQS sätts ganska lågt.
 Ett antal kvotplatser finns i varje gren, vilket gör att den totala summan av alla tävlande blir 390. Kvotplatserna tas av nationella organisationer då en av deras tävlande hamnar högt på en av International Shooting Sport Federations tävlingar.

Varje kvotplats ger nationen rätt att skicka en skytt till den olympiska spelen. Varje nation får dock ha mest två skyttar per olympiskt spel. En skytt som fått en kvotplats får dock lov att tävla i andra grenar också, om MQS uppfylls. Många tävlande kombinerar på detta sätt.